Чемпионат СССР по футболу — ежегодное первенство среди футбольных команд Советского Союза. Проводилось в 1936—1991 годах.

В разные годы первенство было разбито на разное количество дивизионов: от одного (1938 и 1941) до пяти (1937).

Дивизионы чемпионата СССР 
 Высшая лига — первый по силе дивизион чемпионата СССР. Победитель объявлялся чемпионом страны. Худшие команды выбывали в Первую лигу.
 Первая лига — второй по силе дивизион чемпионата СССР. С 1946 по 1969 год (за исключением сезона 1963) представлял собой многоэтапный турнир: на первом этапе определялись победители групп (и/или участники стыковых матчей), на втором распределялись окончательные места в турнирной таблице. Лучшие команды дивизиона получали право выступать в Высшей лиге. Худшие команды выбывали во Вторую лигу.
 Вторая лига — третий по силе дивизион чемпионата СССР. Представлял собой многоэтапный турнир: на первом этапе определялись победители групп (и/или участники стыковых матчей), на втором распределялись окончательные места в турнирной таблице. Лучшие команды дивизиона получали право выступать в Первой лиге.
 Вторая низшая лига — четвертый по силе дивизион чемпионата СССР. Представлял собой многоэтапный турнир: на первом этапе определялись победители групп, на втором распределялись окончательные места в турнирной таблице. Лучшие команды дивизиона получали право выступать во Второй лиге.

Кроме того, в чемпионате 1937 года был задействован еще один, пятый дивизион — Группа «Д».

Количество команд по годам 

Количество указано на начало сезона.

Примечания

Ссылки 

 Все протоколы чемпионатов СССР (высшая лига)